

Toponyme 

 Buxton, une ville dans l'état de Victoria ;
 Buxton, une localité rurale de la région de Bundaberg, dans le Queensland ;

 Buxton, dans le comté de Derbyshire ;
 Buxton, dans le comté de Norfolk ;

 Buxton, en Caroline du Nord ;
 Buxton, dans le Dakota du Nord ;
 , en Iowa ;
 Buxton, dans le Maine ;
 , en Oregon.

Patronyme 

 Adam Buxton (1969-), acteur et animateur de radio britannique ;
 Angela Buxton (1934-2020), joueuse de tennis ;
 Byron Buxton (né en 1993), joueur de baseball américain ;
 David Buxton (né en 1955), sociologue ;
 Frank W. Buxton (1877-1974), journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer en 1924 ;
 Glen Buxton (né en 1947), musicien américain ;
 Lewis Buxton (né en 1983), footballeur anglais ;
 Peter Buxton (né en 1978), joueur de rugby à XV ;
 Robert Buxton (1753-1839), homme politique britannique ; 
  (née en 1980), chanteuse de country américaine ;
  (née en 1978), femme politique américaine ;
 Sarah G. Buxton (née en 1965), actrice américaine.

Prénom 

Buxton est un  prénom.

Voir aussi 
 Buxton Bleu, sorte de fromage